Новоарха́нгельск () — посёлок городского типа Голованевского района Кировоградской области Украины.

Географическое положение 
Находится при реках Синюхе и Торговичке.

История 
В окрестностях следы древних поселений татарской эпохи (курганы, обложенные камнями; надгробные памятники татар, остатки каменных строений).

В 1743 году здесь был основан шанец, с появлением сербов причисленный к гусарскому Хорватову полку. Торговля здесь стала развиваться очень рано, с поселением раскольников.

В 1897 году в селе Новоархангельск (Синюхин брод) Елисаветградского уезда Херсонской губернии Российской империи насчитывалось около 700 дворов и около 3000 жителей, действовали школа, больница, ярмарка и базары.

В январе 1932 года началось издание районной газеты.

В ходе Великой Отечественной войны с 30 июля 1941 до 14 марта 1944 года селение было оккупировано немецкими войсками.

В 1974 году здесь действовали пищекомбинат, сыродельный завод, комбикормовый завод, асфальтовый завод и кирпичный завод.

В январе 1989 года численность населения составляла .

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившихся здесь сыродельного завода и АТП-13544.

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 6364 человека.

Транспорт 
Находится в 69 км от железнодорожного узла Помошная.

Возле пгт проходит автодорога

Галерея

Известные уроженцы 

Квартин, Звулун (1874–1952), выдающийся кантор, представитель традиционного искусства синагогального пения (хазанут), автор оригинальных вокальных композиций.

Козаченко, Василий Павлович (1913–1995), советский писатель.

Подолоф, Морис (1890-1985), американский адвокат, баскетбольный и хоккейный администратор.

Примечания

Ссылки 
 

Посёлки городского типа Кировоградской области
Населённые пункты Новоархангельского района